Amelia (Italië), een oude stad en een gemeente in Italië
Amelia Island, een eiland voor de kust van Florida
WTA-toernooi van Amelia Island, een tennistoernooi dat op dit eiland plaatsvond
Amelia (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
Amelia (Luchtvaartmaatschappij)
Amelia (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Amelia, een tropische storm uit het Atlantisch orkaanseizoen 1978

Amelia als voornaam:
Amelia Earhart (1897-1937), vliegenierster uit de Verenigde Staten.
Amelia Earhart: The Final Flight, film gebaseerd op haar leven uit 1994.
Amelia (film), een Amerikaanse film gebaseerd op haar leven uit 2009.
Amelia Heinle (1973), actrice uit de Verenigde Staten.

Amelia als achternaam:
Marco Amelia (1982), Italiaans voetballer

Zie ook 
 Amalia